Jari Lindroos, né le  à Pieksämäki en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Joueur retraité, il a joué toute sa carrière dans le SM-liiga, ligue de hockey professionnel finlandais, avec le Jokerit, le Kärpät Oulu et le JYP Jyväskylä. Il est admis au Temple de la renommée du hockey finlandais en 2005.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1981-1982 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 34 || 4 || 2 || 6 || 14 || - || - || - || - || - 	  					
|-
|1982-1983 || Jokerit Helsinki ||	SM-liiga || 34 || 13 ||	13 ||26 ||8 || - || - || - || - || - 					
|-
|1983-1984 || Jokerit Helsinki ||	SM-liiga || 35 || 20 ||25 ||45 || 30 || - || - || - || - || - 					
|-
|1984-1985 || Jokerit Helsinki ||	SM-liiga || 36 || 14 ||36 ||50 ||36 || - || - || - || - || - 					
|-
|1985-1986 || Jokerit Helsinki ||	SM-liiga || 36 ||18 || 30 || 48 || 30 || - || - || - || - || - 	
|-
|1986-1987 || Jokerit Helsinki ||	SM-liiga || 40 ||9 || 27 || 36 || 30 || - || - || - || - || - 	
|-
|1987-1988 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 44 || 18 ||35 || 53 || 48 || - || - || - || - || - 				
|-
|1988-1989 || Kärpät Oulu || SM-liiga || 28 || 8 || 13 || 21 || 14 || - || - || - || - || - 	
|-
|1989-1990 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 44 ||18 ||41 ||59 ||38 ||3 ||2 || 1 || 3 || 0
|-
|1990-1991 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 44 || 26 || 36 || 62 || 30|| 7 ||4 || 6 ||10 || 6
|-
|1991-1992 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 44 || 18 || 49 || 67 || 32 || 10 || 5 || 5 || 10  || 2
|-
|1992-1993 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 48 || 20 || 34 || 54 || 22 || - || - || - || - || - 					
|-
|1993-1994 ||JYP Jyväskylä || SM-liiga || 48 || 13 || 30 || 43 || 54 || 4 || 1 ||	1 || 2 || 4
|-
|1994-1995 || JYP Jyväskylä || SM-liiga || 49 || 15 || 24 || 39 || 85 || 4 || 2 || 0 || 2 || 8
|-
|1995-1996 || Jokerit Helsinki ||	SM-liiga || 37 || 11 || 19 || 30 || 16 || 11 || 4 || 5 || 9 || 8
|-
|1996-1997 || Jokerit Helsinki ||	SM-liiga || 46 || 5 || 17 || 22 || 24 || 9 || 2 || 2 || 4 || 2

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en janvier 1961
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du JYP Jyväskylä
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Pieksämäki